Antonio Pesenti ist der Name folgender Personen:

* Antonio Pesenti (Radsportler) (1908–1968), italienischer Radrennfahrer
 Antonio Pesenti (Ökonom) (1910–1973), italienischer Ökonom und Politiker